|-
| 131401 - || 2001 LY || 13 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131402 - ||  || 13 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131403 - ||  || 13 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131404 - ||  || 12 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131405 - ||  || 15 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131406 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131407 - ||  || 15 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131408 - ||  || 18 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131409 - ||  || 18 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131410 - ||  || 24 iunie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 131411 - ||  || 21 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131412 - ||  || 27 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131413 - || 2001 NT || 8 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131414 - ||  || 14 iulie 2001 ||  || 
|-
| 131415 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131416 - || 2001 OA || 16 iulie 2001 || Reedy Creek || 
|-
| 131417 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131418 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131419 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131420 - ||  || 16 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131421 - ||  || 20 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131422 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131423 - ||  || 29 iulie 2001 ||  || 
|-
| 131424 - ||  || 29 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131425 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131426 - ||  || 27 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131427 - ||  || 26 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131428 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131429 - ||  || 27 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131430 - ||  || 29 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131431 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131432 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131433 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131434 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131435 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131436 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131437 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131438 - ||  || 16 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131439 - ||  || 20 august 2001 ||  || 
|-
| 131440 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131441 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131442 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131443 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131444 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131445 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131446 - ||  || 24 august 2001 ||  || 
|-
| 131447 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131448 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131449 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131450 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131451 - ||  || 26 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131452 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131453 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131454 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131455 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131456 - ||  || 22 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131457 - ||  || 22 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131458 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131459 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131460 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131461 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131462 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131463 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131464 - ||  || 16 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131465 - ||  || 16 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131466 - ||  || 23 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131467 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131468 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131469 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131470 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131471 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131472 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131473 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131474 - ||  || 12 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 131475 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131476 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131477 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131478 - ||  || 11 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131479 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131480 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131481 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131482 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131483 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131484 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131485 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131486 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131487 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131488 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131489 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131490 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131491 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131492 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131493 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131494 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131495 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131496 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131497 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131498 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131499 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131500 - ||  || 26 septembrie 2001 ||  || , 
|-